Miejscowości w USA:
 Loraine – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Loraine – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Loraine – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Mitchell

Gminy w USA:
 Loraine (ang. Loraine Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Loraine – obszar niemunicypalny w hrabstwie Kern, w Kalifornii